

Biografia 
Romolo Leone nacque a Napoli anche se il padre, Vincenzo, e la madre erano originari di San Donato Val di Comino. Romolo fece studi classici e nel 1911 si iscrisse al Regio Istituto di Belle Arti in Napoli dove fu alunno di Vincenzo Volpe e Michele Cammarano. Fu soldato durante la Guerra del 1915-18 ed interruppe gli studi che riprese solo a guerra terminata. Si diplomò il 25 Ottobre 1923. Fu amico ed allievo di Giuseppe Casciaro, che influenzò il suo stile, di Attilio Pratella e di Roberto Bracco.

Fu soprattutto un paesaggista e nei suoi dipinti ricorrono i luoghi da lui amati come il paese dei genitori San Donato Val di Comino, i paesaggi di Ischia dove era solito trascorrere le vacanze estive, i casolari delle campagne nei dintorni di Napoli, ma dipinse ritratti, fiori e anche quadri con soggetti sacri.

Partecipò a molte mostre che si ricordano di seguito:

Nel 1919 partecipò ad una mostra al presidio di Pavia del Corpo di Armata di Alessandria. Nel 1921 alla "Giovanile" nella Galleria Principe di Napoli dove il Re acquistò il suo dipinto "Curiosità". Nel 1921 partecipa a una mostra presso la Galleria d'Arte di Milano e a vari altri eventi d'arte. Nel 1922 partecipa alla Promotrice di Belle Arti Salvator Rosa in Napoli. Nel 1923 partecipa alla Mostra della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino. Nel 1925 lavora in Egitto ove fece opere di soggetto sacro. Nel 1928 è a Torino alla Promotrice dove tutte le sue opere esposte furono acquistate. Nel 1929 è alla Mostra Sindacale degli Artisti. Nel 1930 è a Torino e alla Mostra Sindacale a Napoli. Nel 1931, 1932 e 1935 è alla Promotrice a Torino. Nel 1931 alla Mostra d'Arte Sacra a Padova espone "la Deposizione". Nel 1933 è alla IV Mostra Sindacale a Napoli. Nel 1935 è alla V Mostra Promotrice di Torino. Nel 1935 a Roma partecipa al Concorso nei Saloni di Palazzo Reale con il quadro "Testa di fante". Nel 1937 partecipa al Premio S. Remo e infine nel 1938 e 1939 espose alla Mostra Sindacale. Partecipò alla Quadriennale di Roma e fu socio del Circolo Artistico Politecnico fino al 1937.

Durante la Seconda Guerra mondiale fu anche sfollato a Casandrino a casa dell'avvocato Filippo De Angelis e a San Donato Val di Comino.

Morì il 2 settembre 1948 a soli 53 anni.

Le sue opere sono in collezioni private in Italia, negli Stati Uniti, in Argentina, in Giappone, Egitto ed in Francia.